Qoratepa steht für
 Qoratepa (Asaka), Ort im Bezirk Asaka in der Provinz Andijon in Usbekistan
 Qoratepa (Qamashi), Ort im Bezirk Qamashi in der Provinz Qashqadaryo in Usbekistan
 Qoratepa (Yozyovon), Ort im Bezirk Yozyovon in der Provinz Fargʻona in Usbekistan
 Qoratepagebirge, eine Bergkette in der Serafschankette
 Kara Tepe (Fundstätte), archäologische Fundstätte aus der Kuschana-Zeit bei Termiz in Usbekistan